Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Leach e Mosè Navarra che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Tomas Nydahl 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Francisco Montana (primo turno)
 David Ekerot /  Mårten Renström (quarti di finale)

 Lionnel Barthez /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1996